Anastasija Pavljučenkova e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno sconfitto in finale Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro per 6-4, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinali)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (secondo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)

  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale) 
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)

Wildcard

  Francesca Schiavone /  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)
  Belinda Bencic /  Marija Kirilenko (ritirate, primo turno)

  Garbiñe Muguruza Blanco /  Carla Suárez Navarro (finaliste) 
  Andrea Petković /  Sloane Stephens (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mutua Madrid Open 2014
WTA Tour 2014